Barrington kan syfta på:

Personer 
 Barrington Levy (1964–), jamaicansk reggaemusiker

Geografi

Australien 

 Barrington Tops, bergstopp, New South Wales, Gloucester Shire, 
 Barrington (ort i Australien, Tasmanien), Kentish,

Ecuador 
 Isla Santa Fe, ö, Galápagos,

Storbritannien 

 Barrington, Cambridgeshire, ort i England, 
 Barrington, Somerset, ort i England, 
 Barrington, Gloucestershire, civil parish i England,

USA 

 Barrington (ort i USA, New Jersey), Camden County, 
 Barrington, Illinois, ort, Cook County, 
 Barrington, New Hampshire, ort, Strafford County, 
 Barrington, Rhode Island, ort, Bristol County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade USAförgreningar